Schweizerpsalm е националният химн на Швейцария. Текстът има варианти:на немски, френски, италиански и ретромански. През 2014/2015
Швейцарското комунално дружество организира публичен конкурс и неофициално гласуване за промяна на текста на националния химн.

Текст на немски 
1. Trittst im Morgenrot daher,
Seh ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpen Firn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet,
Eure fromme Seele ahnt,
Eure fromme Seele ahnt,
Gott im hehren Vaterland!
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland!

2. Kommst im Abendglühn daher,
Find ich dich im Sternenheer,
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!
In des Himmels lichten Räumen
Kann ich froh und selig träumen;
Denn die fromme Seele ahnt
Denn die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland!
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland!

3. Ziehst im Nebelflor daher,
Such ich dich im Wolkenmeer,
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!
Aus dem grauen Luftgebilde
Bricht die Sonne klar und milde,
Und die fromme Seele ahnt
Und die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland!
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland!

4. Fährst im wilden Sturm daher,
Bist du selbst uns Hort und Wehr,
Du, allmächtig Waltender, Rettender!
In Gewitternacht und Grauen
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!
Ja, die fromme Seele ahnt
Ja, die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland!
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland!

Текст на френски 
1. Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur pieux.

2. Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu
Loin des vain bruits de la plaine
L'âme en paix est plus sereine;
Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d'un cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur pieux.

3. Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore le Dieu fort.
Dans l'orage et la détresse,
Il est notre forteresse.
Offrons-lui de cœurs pieux
Offrons-lui de cœurs pieux
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du hauts des cieux.

4. Des grand monts vient le secours,
Suisse! espère en Dieu toujours!
Garde la foi des aïeux, vis comme eux!
Sur l'autel de la partrie
Met tes biens, ton cœur, ta vie!
C'est le trésor précieux
C'est le trésor précieux
Que Dieu nous bénira des cieux,
Que Dieu nous bénira du hauts des cieux.

Текст на италиански 
1. Quando bionda aurora
il mattin c'indora
l'alma mia t'adora re del ciel!
Quando l'alpe già rosseggia
a pregare allor t'atteggia;
in favor del patrio suol,
in favor del patrio suol,
cittadino Dio lo vuol,
cittadino Dio, si Dio lo vuol.

2. Se di stelle è un giubilo
la celeste sfera
Te ritrovo a sera o Signor!
Nella notte silenziosa
l'alma mia in Te riposa:
libertà, concordia, amor,
libertà, concordia, amor,
all'Elvezia serba ognor,
all'Elvezia serba ognor.

3. Se di nubi un velo
m'asconde il tuo cielo
pel tuo raggio anelo Dio d'amore!
Fuga o sole quei vapori
e mi rendi i tuoi favori:
di mia patria deh! Pietà
di mia patria deh! Pietà
brilla, o sol di verità,
brilla sol, o sol di verità!

4. Quando rugge e strepita
impetuoso il nembo
m'è ostel tuo grembo o Signor!
In te fido Onnipossente
deh, proteggi nostra gente;
Libertà, concordia, amor,
Libertà, concordia, amor,
all'Elvezia serba ognor
all'Elvezia serba ognor.

Текст на ретромански 
1. En l'aurora la damaun
ta salida il carstgaun,
spiert etern dominatur, Tutpussent!
Cur ch'ils munts straglischan sura,
ura liber Svizzer, ura.
Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm,
Dieu en tschiel, il bab etern.
Dieu en tschiel, il bab etern.

2. Er la saira en splendur
da las stailas en l'azur
tai chattain nus, creatur, Tutpussent!
Cur ch'il firmament sclerescha
en noss cors fidanza crescha.
Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm,
Dieu en tschiel, il bab etern.
Dieu en tschiel, il bab etern.

3.Ti a nus es er preschent
en il stgir dal firmament,
ti inperscrutabel spiert, Tutpussent!
Tschiel e terra t'obedeschan
vents e nivels secundeschan.
Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm,
Dieu en tschiel, il bab etern.
Dieu en tschiel, il bab etern.

4.Cur la furia da l'orcan
fa tremblar il cor uman
alur das ti a nus vigur, Tutpussent!
Ed en temporal sgarschaivel
stas ti franc a nus fidaivel.
Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm,
Dieu en tschiel, Il bab etern.
Dieu en tschiel, il bab etern.

Източници 

Швейцария
Национални символи на Швейцария
Швейцарски песни